Блида:
 Блида — город в Алжире.
 Блида — вилайет в Алжире.
 Барбара Блида (1949—2007) — польский политик.